Swensen ist der Familienname folgender Personen:

 David F. Swensen (1954–2021), US-amerikanischer Investmentmanager
 Vegard Swensen (* 1986), norwegischer Skispringer

Siehe auch:

 -sen
 Swenson, Svenson, Svenssen